Китури — село в Цунтинском районе Дагестана, является составной частью муниципального образования Сельсовет «Шаитлинский» (в 1921—44 и с 1955). В 1944—55 село входило в состав Кидеринского сельсовета.

География 
Село расположено на реке Шаитли (бассейн реки Метлюта), в 26 км к северо-востоку от районного центра — села Цунта.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

История 
Ликвидировано в 1944 г., население переселено в Веденский район, восстановлено в 1957 г.

Китури в Кавказской войне 

20 августа 1858 года в ходе Кавказской войны царскими войсками был предпринят штурм аула Китури, при котором был смертельно ранен генерал Ипполит Александрович Вревский. За героизм и отвагу, проявленные в этом бою, многие участники были награждены орденами и медалями, в том числе:
 орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 10145 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова):
 подпоручик (впоследствии флигель-адъютант, полковник) Николай Шлиттер (1834—1877);
 поручик Шереметьев
 орденом Святого Станислава 3-й степени:
 художник Теодор Горшельт (1829—1871) и другие…

Горшельт был свидетелем и участником сражений солдат с горцами близ Китури и написал ряд картин на эту тематику:
 «Штурм аула Китури»
 «Перенесение по горам раненого генерала Вревского»
 «Разорение лезгинского аула»
 «Бегство лезгинских всадниковъ подъ русскими выстрелами»

Вот как описывает помимо самого Горшельдта, очевидец этих событий, неизвестный русский офицер: «Лезгинский отряд под начальством генерал-лейтенанта барона Вревского победоносно прошел, в 1858 году, непокорные общества Анцух, Капучу, Анкраль, Богнада и Дидо, нанося неприятелю поражения повсюду и сжигая по дороге все аулы. Само собою разумеется, жертв с нашей стороны при штурме сильно укрепленных неприятельских деревень и высот с завалами было много, но если взять в соображение, что отряд за все время горной экспедиции находился день и ночь под огнем, то жертв сравнительно мы принесли мало. Самыми чувствительными для отряда потерями были — генерал Вревский и его начальник штаба, полковник генерального штаба Гарднер. Оба они получили смертельные раны при штурме Иланхевского аула Китури — первый одну, а Гарднер 11 огнестрельных ран»

В августе 1858 года в бою за село Китури горцы одержали блестящую победу над царскими войсками и тушинской милицией под начальством генерал-лейтенанта Ипполита Вревского, который умер 29 августа 1858 в г. Телав Тифлисской губернии от смертельной раны, полученной при штурме аула Китури. Похоронен при Телавском Успенском соборе.
Защитники Китури были представлены тиндалами, эланховцами и цезами под предводительством наиба Цунталала — Умархаджи Тораласул из Тинди. Смертельно раненый наиб, с сильными ожогами, был схвачен русскими, но не выжил.

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Ссылки 
 

Населённые пункты Цунтинского района